Die Parlamentswahl in Norwegen 1921 fand am 24. Oktober 1921 statt. Es war die Wahl zum 38. Storting.

Wahlergebnis 
Der größte Wahlgewinner waren die Sozialdemokraten (Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti), die auf Anhieb acht Sitze erringen konnten, und der Landmandsforbund (Bund der Landwirte), der sein Ergebnis um 14 Sitze verbessern konnte.

Die Arbeiterpartei, die 1919 als einzige westeuropäische Massenpartei der Kommunistischen Internationale beigetreten war, konnte ihre Mandate nur deshalb um 11 steigern, weil das Parlament um 24 Sitze vergrößert worden war. Ihre Stimmenverluste deckten sich in etwa mit den Gewinnen der Sozialdemokratischen Partei, die sich im April 1921 aus Protest gegen die Mitgliedschaft der Arbeiterpartei in der Komintern abgespalten hatte.

Das konservative Bündnis aus Høyre und Frisinnede Venstre stellte die größte Fraktion und konnte acht Sitze hinzugewinnen. Wahlverlierer war die liberale Venstre, die 15 Sitze verlor.

Die Zahl der im Storting vertretenen Parteien erhöhte sich mit dem Einzug der Sozialdemokraten von fünf auf sechs.

Einzelnachweise 

1921
Norwegen #Parlament
Norwegische Geschichte (20. Jahrhundert)